Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 2000- odbywały się w dniach 17 – 24 lipca 2000 w Niemczech.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 2000 została reprezentacja Francji.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2000
2000 w piłce nożnej